Mörön Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Mörön (distrikt i Mongoliet, Chentij), 
 Mörön (distrikt i Mongoliet, Chövsgöl, lat 49,65, long 100,10), 

Robotskapade Mongolietförgreningar